Польский сейм:
 Сейм Речи Посполитой — сословно-представительный орган в Речи Посполитой со второй половины XVI и до конца XVIII века.
  — высший законодательный орган Царства Польского в составе Российской империи в 1815—1831 годах
 Сейм Второй Речи Посполитой
 Сейм ПНР — парламент Польской Народной Республики
 Сейм Республики Польша — нижняя палата парламента современной Польши.